Эль-Била́ль Туре́ (; родился 3 октября 2001) — малийский футболист, нападающий клуба «Альмерия» и сборной Мали.

Клубная карьера 
Тренировался в футбольной академии «Ивуар Академи» из Кот-д’Ивуара, а затем в академии «Африк Футбол» из Мали. В январе 2020 года подписал профессиональный контракт с французским клубом «Реймс», рассчитанный на пять лет. 1 февраля 2020 года Туре дебютировал в основном составе «Реймса» французской Лиги 1 против «Анже», забив с пенальти первый гол своей команды в этой игре, которая завершилась победой «Реймса» со счётом 4:1. 16 февраля забил единственный гол в матче против «Ренна», вновь с пенальти. 7 марта забил свой третий гол за «Реймс» в матче против «Бреста».

Карьера в сборной 
В 2019 году в составе сборной Мали до 20 лет Туре выиграл молодёжный Кубок африканских наций.

9 октября 2020 года дебютировал за главную сборную Мали в товарищеском матче против сборной Ганы, отметившись забитым мячом.

Достижения 
 Сборная Мали (до 20 лет)
 Чемпион : 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Eurosport.com 

Футболисты Мали
Игроки сборной Мали по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Мали по футболу
Игроки ФК «Реймс»
Игроки ФК «Альмерия»